Farrell Treacy (né en 1995), patineur de vitesse sur piste courte britannique ;
 John Treacy (né en 1957), athlète irlandais ;
 Keith Treacy (né en 1988), footballeur irlandais ;
 Niall Treacy (né en 2000), patineur de vitesse sur piste courte britannique ;
 Orla Treacy (née en 1973), religieuse irlandaise ;
 Ray Treacy (1946-2015), footballeur irlandais.